Сезон Білоруської Екстраліги 2022—2023 — 31-й розіграш чемпіонату Білоруської Екстраліги. У сезоні 2022—23 беруть участь дванадцять клубів.

Регулярний сезон

Плей-оф

1/8 фіналу

Основна стадія 

Чвертьфінали

Посилання 
 Офіційний вебсайт 
 Білоруська Екстраліга на eliteprospects.com 
 Білоруська Екстраліга на eurohockey.com 

2023
Білорусь
Білорусь
2022 у білоруському спорті
2023 у білоруському спорті